Sybill Patricia Trelawney látnok és professzor, kitalált szereplő az angol írónő, J.K. Rowling nagy sikerű Harry Potter sorozatában. Trelawney 1979 óta jóslástant tanít a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolában. A sorozat részei folyamán egyre fontosabb szerephez jut. Igen érzékeny és sértődékeny, nagyon rossz néven veszi ha valaki kétségbe vonja látnoki képességeit. Mikor Dolores Umbridge, az iskola főinspektora a Harry Potter és a Főnix Rendjében kirúgja a Roxfortból, alkoholistává válik. Számos tarka karperecet, köpenyt és sálat visel, melyeket megannyi csillogó tárgy díszít. Hatalmas, kerek szemüveget hord, ami szemeit a külső szemlélő számára meglehetősen naggyá teszi, és egyfajta rovar kinézetet kölcsönöz neki. Beszéde könnyed, ám ködös hangnemű. Osztályterme az iskola Északi Tornyában található. Erős sherry illata van, ami keveredik a magára fújt több üveg parfümmel. Ez diákjait az óráin álmossá teszi, de egyaránt jobb jóslóképességet kölcsönöz nekik.

Sybill a híres és világszerte tisztelt Cassandra Trelawney látnok ükunokája. Látnoki képességei azonban elődéhez képest igen korlátozottak, ezért gyakran hamis jóslatokat közöl. Ezen jövendöléseit nagy szenvedéllyel adja elő, és bennük rendszerint súlyos katasztrófát jövendöl alanyainak. Azonban mikor előtörnek látnoki képességei (ez mindössze kétszer történt meg életében), elveszti tudatát, így nem ismeri saját, valós próféciáit. Az első jóslata miatt (amit Perselus Piton Roxforti tanár kihallgatott) ölte meg Voldemort Harry szüleit és majdnem Harryt is.

A könyvek filmadaptációiban, a Harry Potter és az azkabani fogoly, Harry Potter és a Főnix Rendje és a Harry Potter és a Halál Ereklyéi 2. rész című filmekben, Trelawneyt az Oscar-díjas angol színésznő, Emma Thompson játszotta el.

Neve 

Keresztneve az ókori görög szibüllákra utal, akik titokzatos jósnők voltak, és akik általában baljós eseményeket, tragédiákat jövendöltek meg. Vezetékneve, a Trelawney, utalás lehet Dr. Trelawneyra, egy rejtélyes okkultistára, aki az 1997-es Körtánc az idő dallamára című filmben szereplő.

A könyvek eredeti, brit változatában neve „Sybill”ként említve. Az amerikai változatban, a Harry Potter és az azkabani fogolyban való első szereplésétől a Harry Potter és a Főnix Rendjéig Trelawney „Sibyll”ként szerepel. Azonban a Harry Potter és a Félvér Hercegben már az brit verzió szerint, „Sybill”nek van írva.

Élete 

Sybill Trelawney professzor 1979-ben jelentkezett tanárnak a Roxfortba. Az állásinterjú Albus Dumbledore igazgatóval a Szárnyas Vadkan fogadóban zajlott le. Dumbledore az iskolában el akarta törölni a jóslástan tantárgyat, de mikor megtudta, hogy az állásra jelentkező hölgy a híres Cassandra Trelawney utódja, meggondolta magát. Az interjú alatt azonban kiderült, hogy Trelawney semmit sem örökölt sikeres elődjétől. Dumbledore már éppen vissza akarta utasítani, és indulni készült, mikor Trelawney elvesztette eszméletét, és elmondta élete első igaz jóslatát. Az igazgató azonnal felvette tanárnak Trelawney-t, hogy szemmel tarthassa és megóvja Voldemorttól. Sybill azóta jóslástant tanít a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolában. Először a harmadik részben, a Harry Potter és az azkabani fogolyban tűnik fel, amikor Harry, Ron és Hermione jóslástan tanulmányai megkezdődnek. A barátok alapvetően csalónak tartják tanárukat, amivel néhány tanár (elsősorban Minerva McGalagony) is egyetért. McGalagony szerint szavahihetősége a jövendölésben alá van ásva azzal a szokásával, hogy minden évben egy diák halálát jövendöli meg. Ezek a próféciái eddig még nem váltak igazzá.

Első órájukon Trelawney Harry Potternek közelgő halált jósol. Ezek után minden órájukon megismétli, hogy a haláleset akármikor bekövetkezhet, Harry és barátai nagy ingerlésére. E miatt a tevékenysége miatt Hermione feladja a tantárgy továbbtanulását. Harry és Ron egészen az ötödik évig folytatják jóslástan óráikat, ám ekkor a R.B.F. vizsgáikon ebből a tárgyból megbuknak.

1996-ban Trelawneyt a Roxfort újonnan kinevezett főinspektora, Dolores Jane Umbridge próbára teszi. Ez a látót heves aggályokba és paranoiába kergeti. Umbridge csalónak ítéli, majd kirúgja. Dumbledore azonban megengedi neki (sőt valójában igen fontosnak tartja), hogy a Roxfortban maradjon; új tanárnak pedig felveszi a népéből száműzött kentaurt, Firenzét. Umbridge távozásával Trelawney újra taníthat, ám osztoznia kell a tárgyon a kentaurral, akire őrjítően féltékeny.

Voldemort az ötödik részben tesz rá egy kísérletet, hogy a Rejtély- és Misztériumügyi Főosztályról megszerezze Trelawney jóslatának egy másolatát, de nem jár sikerrel: a jóslat másolata megsemmisül.

Igaz jóslatai 

Mióta 1979-től Trelawney a Roxfortban tanít, mindössze két igaz próféciát jövendölt meg, mindkettőt Voldemort nagyúrról. Az első jóslatot a roxforti állásinterjúja során mondta el, a Szárnyas Vadkan egyik emeleti szobájában, Roxmortsban. A jósnő nem tudott saját jövendöléséről, mivel transzba esett, és csak arra emlékezett, hogy rosszul érezte magát. Következő emléke az, hogy a kocsma tulajdonosa és Perselus Piton berontott a terembe.

Ez a jóslat azt jelentette hogy az egyetlen személy, aki le tudja győzni a Sötét Nagyurat, július végén születik meg („a hetedik hónap halála szüli”) abban az évben, mikor szülei háromszor megússzák a Nagyúr támadását („azoknak születik, akik háromszor dacoltak vele”), és Voldemort őt egyenrangúként jelöli meg („a Sötét Nagyúr egyenrangúként jelöli meg”). Ez a jóslat Voldemortra („a Sötét Nagyúr”) és Harry Potterre vonatkozott („az Egyetlen”; Harry július 31-én született). A jóslat azonban Neville Longbottomban is igaz lett volna, (aki július 30-án született). A jóslat egy része 1981 október 31-én éjjel beteljesedett, amikor Harry megmenekült Voldemorttól, aki a halálos átokkal, az Avada Kedavrával támadta meg. Ekkor szerezte Harry a sebhelyét. Az ötödik rész, a Harry Potter és a Főnix Rendje végén Dumbledore professzor elárulja, hogy azt gondolja, hogy a jóslat Nevilleről is szólhatott volna, nemcsak Harryről, de kettejük közül Voldemort választott, és azért döntött Harry mellett, mert őt gondolta veszélyesebbnek. Ezzel Harryt jelölte meg egyenrangúnak saját magával.

Trelawney második valóra vált jóslatát a Harry Potter és az azkabani fogolyban mondja el, Harry jóslástan vizsgája után. Trelawney ezt a próféciát is transzba esve közli.

Ez a prófécia még aznap éjjel, a Harry Potter és az azkabani fogolyban valóra vált, mikor kitudódott Peter Pettigrew kiléte. Peter 12 évig rejtőzködött, Ron Weasley patkánya, Makesz képében, hogy végül visszatérhessen Voldemorthoz és segítsen neki új erőre kapni.

Kisebb igaz jóslatok 

 HP3 6. fejezet:
- A tavaszi szünet után – folytatta Trelawney […] Húsvét táján pedig valaki örökre eltávozik közülünk.

HP3 15. fejezet:
Hermione felpattant,[…]- Elég volt! Nem jövök soha többet! […]
- Óóóh! – sipított fel hirtelen Lavender, alaposan ráijesztve a többiekre. – Óóóh, Trelawney professzor, most jut csak eszembe! A tanárnő tudta, hogy Hermione el fog menni! Már az év elején tudta! Emlékszem, azt mondta: "Húsvét táján valaki örökre eltávozik közülünk."
Trelawney fájdalmas mosollyal bólintott.

 HP3 6.fejezet:
- Kedvesem – fordult Lavender Brownhoz […]
- Köszönöm, kis drágám. Egyébként a dolog, amitől rettegsz, október tizenhatodikán, pénteken következik be.

8. fejezet:
Lavender Brown a tenyerébe temette az arcát. […]
- Mi a baj, Lavender? – kérdezte aggódva Hermione, mikor Harry, Ron és ő elérték a kis csoportot.
- Reggel levelet kapott otthonról – súgta Parvati. – Gombócot, a kisnyulát megölte egy róka.[…]
- Megelőzhettem volna! – zokogta Lavender. – Tudjátok, hányadika van?
- Öh…
- Október tizenhatodika! "A dolog, amitől rettegsz, október tizenhatodikán következik be!"
Emlékeztek? Igaza volt. Igaza volt!

 HP3 6.fejezet

Trelawney elkapta Neville karját, mikor az
felállt a székéből – Miután eltörted az első csészét, kérlek, hogy a kék mintásak közül válassz másikat.
A rózsaszínűek a kedvenceim.
Valóban, alighogy Neville a polchoz lépett, csörömpölés hallatszott. Trelawney professzor kefével és kislapáttal a kezében odament hozzá.
- Akkor hát a kék mintásak közül, ha megkérhetlek… Köszönöm.

Egyéb babonái és jóslatai 
Harry harmadik évében Trelawney sokszor azt mondja, hogy a Zordót látja nála. A Zordó egy nagy fekete kutya, amely a temetőkben portyázik. Ez a „jóslata" végül is teljesül, Sirius, az animágus képében, aki Harry keresztapja, lásd: Harry Potter és az azkabani fogoly

Harry negyedik évnek első jóslástan óráján Trelawney azt jósolja Harrynek, hogy a tél közepén született. Ez nem igaz, mivel Harry július 31-én látta meg a napvilágot. Ám Voldemort nagyúr december 31-én született. Talán Trelawney azért nem tudta megjósolni pontosan Harry születésnapját, mert mikor Voldemort megtámadta Harryt, ereje és lénye egy részét valamilyen módon átadta Harrynek.

A Harry Potter és az azkabani fogolyban Trelawney babonásságáról ad tanúbizonyságot. Tornyából lesietett a nagyterembe, mert állítása szerint kristálygömbjében látta önmagát, ahogy elhagyja szobáját, és csatlakozik a tanárokhoz a nagyteremben. Ám Trelawney vonakodott leülni, és ezt mondta: „Nem maradhatok itt, igazgató úr! Ha leülök, tizenhárman leszünk! Köztudomású, hogy ha tizenhárman étkeznek együtt, aki elsőnek áll fel, elsőként hal meg!”. Mikor Trelawney az ünnepi karácsonyi ebédnél vonakodva csatlakozik az ünneplőkhöz, Dumbledore megkérdezi Derektől, hogy nem kér-e egy kis kolbászt, mert nagyon finom, így Dumbledore fölemelkedik, hogy odaadja a kolbászos tálat. Dumbledore hal meg legelőbb az asztalnál ülők közül.

A Harry Potter és a Főnix Rendjében azonban, mikor a Grimmauld tér 12. alatt Harry, Ron, Hermione, Arthur Weasley, Molly Weasley, Fred, George, Bill, Ginny, Lupin, Sirius, Nymphadora Tonks és Mundungus (azaz összesen tizenhárman) ebédeltek együtt, az asztaltól Sirius állt fel először („Sirius felemelkedett a székéből”). Ennek a könyvnek a végén Sirius meghalt.

Harry Potter és a Félvér Herceg című kötetben Trelawney a kötet vége felé Dumbledore irodájánál fel-alá járkál, és azt mondja motyogva: "mindig ez jön ki: villám sújtotta torony szenvedés" és igaza van, mert a kötet végén Dumbledore meghal, és csata robban ki a Roxfortban.

Még ki tudja, hány jóslatról maradtunk le a rohamai miatt, de ezeket csak párszor látni.

Megjelenése a filmekben 

A könyvsorozat filmadaptációjában, pontosabban a harmadik, ötödik és a hetedik részben Sybill Trelawney-t Emma Thompson angol színésznő alakítja.

Kapcsolódó szócikkek 
 Albus Dumbledore
 Cassandra Trelawney
 Dolores Umbridge
 Harry Potter
 Perselus Piton
 Roxfort

Külső hivatkozások 

Trelawney, Sybill

en:Hogwarts staff#Sybill Trelawney
da:Hogwarts' stab#Sibyll Trelawney
de:Figuren der Harry-Potter-Romane#Sibyll Trelawney
fr:Poudlard#Personnel
no:Ansatte ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom#Rakel Rummelfiold
ru:Список основных персонажей серии романов о Гарри Поттере#Преподаватели и персонал